BFF peut faire référence à :  
  
 Best friends forever ; 
        
  ;
 Bhutan Football Federation ;
 Boston Film Festival, (en français, Festival du film de Boston) ;
 Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Francia por Figueras (BFF), une ancienne compagnie ferroviaire espagnole ;
 Biscuiterie Fine de France (BFF), une biscuiterie française créée en 1989 spécialisée dans la fabrication d'ingrédients à destination de la crème glacée.
 Backend for Frontend : API de gestion développé uniquement pour une application graphique